Rahu – postać mitologiczna w hinduizmie
 Rahu – planeta w astrologii wedyjskiej
 Rahu – wieś w Estonii w prowincji Saare, w gminie Valjala